Stăuini ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Stăuini (Alba), Dorf im Kreis Alba
Stăuini (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara